Agate steht für:
 die französische Versuchsrakete Agate

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Agate (Colorado), im Elbert County
 Agate (Michigan), im Ontonagon County
 Agate (Nebraska), im Sioux County
 Agate (North Dakota), im Rolette County
 Agate (Utah), im Grand County
 Agate (Washington), im Mason County

 Agate Bay, im Whatcom County, Washington
 Agate Beach, im Lincoln County, Oregon
 Agate Division, im Elbert County, Colorado - Census designated place
 Agate Point, im Kitsap County, Washington

Parks:
 Agate Beach County Park (Kalifornien)
 Agate Beach County Park (Washington)
 Agate Beach State Park, im Lincoln County, Oregon
 Agate Fossil Beds National Monument, Fossillagerstätte im Sioux County, Nebraska
 Agate Lake County Park, im Jackson County, Oregon

Sonstiges:
 Agate Fork Susulatna River, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska
 Agate Lake (Cass County, Minnesota), See im Cass County, Minnesota
 Agate Lake (Crow Wing County, Minnesota), See im Crow Wing County, Minnesota
 Agate (Krater), Krater auf dem Asteroiden (2867) Šteins
 Bear Creek Agate Beds, eine Mine im US-Bundesstaat Oregon
 Little Agate Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Colorado
 North Fork Agate Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Colorado
 Saddok As Agatan, ein Fluss der Marianen
 Agate Oil Field, Ölfeld im Grand County, Utah
 Agate Peak, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Agate Basin Site, in Mule Creek, Wyoming, ID-Nr. 74002029
 Agate House Pueblo, in Holbrook, Arizona, ID-Nr. 75000170
 Agate Pass Bridge, in Suquamish, Washington, ID-Nr. 95000625

Agate ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Agate (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Alfred Thomas Agate (1812–1846), US-amerikanischer Künstler, Maler und Miniaturist
 Frederick Style Agate (1803–1844), US-amerikanischer Maler, Gründungsmitglied der National Academy of Design
 James Agate (1887–1947), britischer Theaterkritiker
 Mariano Agate (1939–2013), sizilianischer Mafioso

Siehe auch:
 Agat
 Agathe (Begriffsklärung)
 Agate Creek
 Moss Agate Creek
 North Fork Moss Agate Creek
 South Fork Moss Agate Creek